Carchofa puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Cynara cardunculus.
 El nombre común de la planta Cynara scolymus, más conocida como Alcachofa.